ou  Svensson (vers 994–1018) fut roi de Danemark de 1014 à 1018.

Biographie 
 est le fils aîné de  et de Gunhild, il est régent lorsque son père combat
Æthelred le Malavisé en Angleterre. Il hérite du trône de Danemark en 1014, et dirige le royaume pendant que son frère le futur roi Knut le Grand conquiert l'Angleterre. À sa mort en 1018, Knut le Grand lui succède au Danemark. On ne connaît que peu de détails sur .

Notes et références

Source primaire
 .

Liens externes 
  article dans: Dansks biografisk Lexikon
 
 
 

Monarque de Danemark du XIe siècle
Harald02
Décès en 1018
Date de naissance non renseignée (Xe siècle)